Belaúnde ist der Familienname folgender Personen:

 Fernando Belaúnde Terry (1912–2002), peruanischer Politiker, Präsident Perus (1963–1968 und 1980–1985)
 José García Belaúnde  (* 1948), peruanischer Diplomat und Politiker
 Víctor Andrés Belaúnde (1883–1966), peruanischer Diplomat, Schriftsteller und Historiker